Farnham puede hacer referencia a:

Topónimos 
 Farnham, localidad de Surrey, Inglaterra.
 Farnham, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Farnham, villa en el condado de Erie (Nueva York), Estados Unidos.
 Farnham, localidad en Essex, Inglaterra.

Otros 
 John Farnham (1949 - ), cantante britano australiano de música pop y adult contemporany.
 Farnham Knights, equipo inglés de fútbol americano.